Кэлвей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэлвей, Марк (род. 1965) — американский рестлер, более известный под именем Гробовщик.
 Кэлвей, Мише́ль Ли (более известна как Мишель Маккул; род. 1980) — американская женщина-рестлер.
  (1910—1993) — американский химик и инженер.